Amerikai Egyesült Államok
 Corning (Arkansas)
 Corning (Indiana)
 Corning (Iowa)
 Corning (Kalifornia)
 Corning (Kansas)
 Corning (Michigan)
 Corning (Minnesota)
 Corning (Missouri)
 Corning (kisváros, New York)
 Corning (nagyváros, New York)
 Corning (Ohio)
 Corning (Wisconsin)